La Taça de Portugal 1992-1993 è stata la 53ª edizione del torneo. Nell'incontro finale del 10 giugno 1993 si videro di fronte allo Stadio nazionale di Jamor il Benfica e il Boavista campione in carica. L'incontro fu vinto dal Benfica 5-2 e si aggiudicò così la sua ventiduesima coppa nazionale della sua storia.

Quarto turno 
Tutti i match di Coppa del quarto turno si sono giocati il 29 novembre 1992.

Sedicesimi di finale 
Gli incontri si sono disputati il 27 dicembre.

Ottavi di finale 
Gli ottavi di finale si sono giocati nel mese di gennaio del 1993. Essendovi un numero di squadre dispari, l' è qualificato d'ufficio ai quarti di finale.

Quarti di finale 
Tutti gli incontri di quarti di finale si sono disputati il 3 febbraio.

Semifinali 
Le semifinali si sono tenute il 14 aprile e il 6 di maggio.

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni 

Coppa di Portogallo
Calcio nel 1992
Calcio nel 1993